Далида:
 Далида (1933—1987) — французская певица и актриса итальянского происхождения (настоящее имя Иоланда Кристина Джильотти)
 Далида (телефильм) — франко-итальянский телефильм режиссёра Джойса Бунюэля 2005 года — история певицы Далиды
 Далида — Далила в Синоидальном переводе.